Атлетисима 2015. одржан је 9. јула 2015. на Олимпијском стадиону де ла Понтез у Лозани (Швајцарска). Ово је девети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар 0,0 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +1,9 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар +1,7 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетисима
ИААФ Дијамантска лига 2015.